Charles Auguste Pellat – giurista francese
 Charles Pellat – arabista e islamista francese